Augy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Augy (Aisne) im Département Aisne
Augy (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Augy-sur-Aubois im Département Cher